Primal Fear (band), een Duitse heavymetalband met invloeden van Judas Priest
Primal Fear (film), een Amerikaanse film uit 1996